Scullard ist der Familienname folgender Personen:

 Howard Hayes Scullard (1903–1983), britischer Althistoriker
 Sue Scullard (* 1958), britische Schriftstellerin und Grafikerin